Witold Maliszewski (1873–1939) − polski kompozytor
 Witold Maliszewski (1922–1976) − polski siatkarz